Existuje více různých osobností s českým jménem a příjmením Karel Růžička:

 Karel Růžička starší (1940–2016) – český jazzový klavírista, hudební skladatel a pedagog
 Karel Růžička mladší (* 1973) – český saxofonista a hudební skladatel, syn předešlého
 Karel Růžička (bobista) (1909–???) – český bobista
 Karel Růžička (knihovník) (1911–1994) – český knihovník, ředitel Zdravotnického dokumentačního střediska v Praze
 Karel Růžička (matematik) – český matematik
 Karel Růžička (mistr světel) – český mistr světel
 Karel Růžička (publicista) (1894–1970), středoškolský profesor, překladatel z francouzštiny, odborný publicista